

Persones 
 Joan Abellà Pallàs
 Josepa Abellà Pallàs
 Emili Miquel Abellà
 Dolors Miquel Abellà

 Vegeu també Avellà i el parònim Abellar